

Persone 
 Oddo Fortebraccio – nobile e politico, figliastro di Guido
 Andrea Fortebraccio detto Braccio da Montone – condottiero italiano del XV secolo, figlio di Oddo
 Niccolò Fortebraccio – condottiero italiano del XV secolo, nipote di Braccio e figlio della sorella di Andrea, Stella
 Giampaolo Manfrone (o Manfron), detto Fortebraccio (1441 ca. – 1527) – figlio di Manfrone e Giacoma Malatesta
 Carlo Fortebraccio – figlio di Braccio da Montone, prosegue le orme del padre (XV secolo)
 Bernardino Fortebraccio (Perugia o Montone, 1441 – Padova, 21 maggio 1532), condottiero, figlio di Carlo
 Oddo Fortebraccio (1410-1425), figlio naturale e riconosciuto di Braccio da Montone, muore in battaglia a soli 15 anni, anche se probabilmente la data di nascita è da anticipare avendo quasi certamente avuto un figlio (Braccio)
 Fortebraccio – nom de plume di Mario Melloni, giornalista italiano del XX secolo

Altro 
 Fortebraccio – famiglia nobile italiana
 Fortebraccio – personaggio dell'Amleto
 Via Fortebraccio – strada del centro storico dell'Aquila

Pagine correlate 
Fortebracci